Le menhir de l'étang de Chénevry est un menhir situé à Congy, dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne.

Caractéristiques 
Le menhir se situe dans un champ, au lieu-dit Pierre-Fritte, ou Fiche (fichée, dressée) sur la commune de Congy, à environ 2 kilomètres au sud-est du village, à proximité de la route entre Congy et Coizard-Joches, au cœur des marais de Saint-Gond, région naturelle du sud-ouest marnais, remarquable à l'échelle de la région Champagne-Ardenne pour la concentration et la diversité de ses sites préhistoriques (menhirs, hypogées, tumulus).

Le mégalithe possède une forme vaguement rectangulaire, avec en son milieu sur le côté droit (nous regardant) une assez forte protubérance. C'est un bloc de grès de  environ de hauteur, pour  environ de largeur.

Historique 
Il s'agit d'un menhir isolé, qui date du Néolithique. Il était jusqu'au début du  accompagné d'un autre menhir de même dimension, mais étant donné qu'il était couché et qu'il n'a pas été inscrit aux monuments historiques, il fut détruit par le propriétaire des lieux. Il était accompagné de deux dolmens et plusieurs hypogées.

Selon Emile Schmit de la Société d'anthropologie de Paris, les deux menhirs indiquaient un ossuaire, situé à deux cents mètres à flanc de coteau, dans trois grottes à destination funéraire.

Il est classé au titre des monuments historiques par la liste de 1889.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Marne

Références 

Menhir dans le Grand Est
Monument historique dans la Marne
Monument historique classé en 1889
Etang Chenevry
Site mégalithique dans la Marne